Под едно небе може да се отнася за:

 Под едно небе (филм, 1982)
 Под едно небе (филм, 2003)